Eudald Serra i Güell (Barcelona, 1911-2002), escultor
 Eudald Serra i Buixó (Vilassar de Dalt, 1868-1967), escriptor i eclesiàstic